Ла Пиоча има више значења:

 Ла Пиоча (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пиоча (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику